Poor John – cortometraggio del 1907 diretto da Edwin S. Porter
Poor John – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Komic Pictures Company